Sostegno ima više značenja:
 Sostegno, Biella
 Sostegno, Rovigo